Szilágyi Albert (1841–1905) Dés város polgármestere
 Szilágyi Albert (1851–1911) főgimnáziumi tanár
 Szilágyi Albert (1926) rendező, színigazgató